Нэнси Лу Маршан (, 19 июня 1928 — 18 июня 2000) — американская актриса театра, кино и телевидения, чья карьера охватывает пять десятилетий. За свою карьеру она выиграла четыре премии «Эмми», «Золотой глобус», «Премии Гильдии киноактёров США», «Драма Деск» и Obie, а также была номинирована на «Тони» в 1994 году. Маршан наиболее известна по ролям в телесериалах «Лу Грант» (1977—1982) и «Клан Сопрано» (1999—2000), в последнем из которых она снималась до самой смерти.

Маршан родилась в Буффало, Нью-Йорк и начала свою карьеру в региональном театре и с эпизодических ролей на телевидении. Она появилась во множестве телевизионных программ «золотого века» телевидения пятидесятых, а в последующие десятилетия работала в дневных мыльных операх. Широкую известность она получила в конце семидесятых, благодаря роли в сериале «Лу Грант», которая принесла ей четыре премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале.

Нэнси Маршан умерла за день до своего 72-го дня рождения, 18 июня 2000 года от эмфиземы легких и рака легких в Стратфорде, штат Коннектикут. 13 лет спустя, 19 июня 2013 года, из жизни ушёл её экранный сын в «Клане Сопрано» Джеймс Гандольфини.

После второго сезона в сериале «Клан Сопрано» была запланирована сюжетная линия, где Ливия должна была свидетельствовать против сына в суде, давая показания по делу о ворованных авиабилетах, которые она получила от него. Но Маршан умерла в 2000 году, прежде, чем был отснят эпизод. Существующие кадры и компьютерная графика были использованы для создания финальной сцены между Тони и Ливией в эпизоде «Proshai, Livushka».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии Obie
Актрисы телевидения США
Актрисы мюзиклов США